Шлях — широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.
 Шлях (теорія графів)
 Шлях (фізика)
 Шлях (топологія)
 «Шлях» — видавництво.
 «Шлях» — місячник літератури, мистецтва і громадське життя, що виходив у 1917—1919 рр.
 «Шлях» — п'ятий студійний альбом українського гурту «ДахаБраха».
 Шлях файлу (інформатика)
 Зоряний шлях
 Чумацький Шлях
 Волзький торговий шлях
 Прикритий шлях

Топонім 

Села:
 Шлях — Рівненська область, Рівненський район
 Шлях — Сумська область, Кролевецький район
 Шлях — Харківська область, Валківський район

Див. також 
 Новий Шлях
 Червоний Шлях
 Шлях Ілліча